La Third Division 1975-1976 è stato il 49º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1976-1977.
      Retrocesso in Fourth Division 1976-1977.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1975-1976
 Second Division 1975-1976
 Fourth Division 1975-1976
 FA Cup 1975-1976
 Football League Cup 1975-1976
 Charity Shield 1976

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975-1976